Caged (1950), een film uit 1950
 Caged (2003), een film uit 2003
 Caged (2011), een Nederlandse film uit 2011